Die Abkürzung EEW bezeichnet folgende Unternehmen:

 Energy from Waste, deutscher Betreiber von energetischen Abfallverwertungsanlagen
 Erndtebrücker Eisenwerk, deutscher Rohrhersteller

EEW